Mühldorf ou Mühldorf am Inn, une commune allemande de Bavière ;
 Mühldorf, une commune autrichienne de Carinthie ;
 Mühldorf, une commune autrichienne de Basse-Autriche ;
 Camp de concentration de Mühldorf, Un camp satellite de Dachau.